Holmes, angol családnév
 Anglia
 Holmes, település West Lancashire-ban
 Amerikai Egyesült Államok
 Holmes, önkormányzat nélküli település Iowában
 Holmes, önkormányzat nélküli település Kaliforniában
 Holmes, önkormányzat nélküli település Kentuckyben
 Holmes, önkormányzat nélküli település Pennsylvaniában
 Ausztrália
 Holmes, Darwin elővárosa az Északi Területen